Baltus steht für:

 Grube Baltus, Naturschutzgebiet an der Weser bei Petershagen

Baltus ist der Familienname folgender Personen:
 Basile Guy Marie Victor Baltus de Pouilly (1766–1845), französischer Generalmajor
 Georges-Marie Baltus (1874–1967), belgischer Maler 
 Gerd Baltus (1932–2019), deutscher Schauspieler
 Martin Baltus (* 1953), niederländischer Ruderer
 Philipp Baltus (* 1978), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Baldus
 Baldžius
 Balthus
 Baltušis